PIAT – arma anticarro britannica
 Piat – municipalità della provincia di Cagayan (Filippine)
 Piat d'Or – marca di vini della Diageo